Existuje více sakrálních staveb v různých zemích, pojmenovaných Cerkev Narození Panny Marie:
 Cerkev Narození Panny Marie (Biały Bór): (polsky Cerkiew Narodzenia Przenajświętszej Bogarodzicy) v osadě Biały Bór, asi 120 km jihozápadně od Gdaňsku byl navržen a postaven v letech 1992–1997 Jerzym Nowosielskim. Slouží farníkům Ukrajinské řeckokatolické církve, jejichž předkové byli v roce 1945 násilně přesunuti z jihovýchodních regionů Polska v rámci Operace Visla do Pomořanska.
 Cerkev Narození Panny Marie (Ieud): (rumunsky: Biserica Nașterea Maicii Domnului) je dřevěná svatyně v obci Ieud, v župě Maramureš v Rumunsku, postavená v roce 1717. Patří mezi osm dřevěných svatyň v oblasti Maramureš, které jsou zapsané na seznam světového dědictví UNESCO.
 Cerkev Narození Panny Marie (Pylypec): (ukrajinsky: Церква Різдва Пресвятої Богородиці, rusky: Церковь Рождества Пресвятой Богородицы) je dřevěná cerkev v obci Pylypec (Пилипець), v okrese Mižhirja, v Zakarparské Ukrajině. Cerkev je památníkem lemkovské dřevěné architektury nebo také verchovynského baroka.

Reference 

Rozcestníky - sakrální stavba